Die südafrikanische Snooker-Meisterschaft ist ein nationaler Wettbewerb zur Ermittlung des südafrikanischen Meisters der Billardvariante Snooker.

Geschichte 
Das erste Turnier wurde 1937 ausgetragen. Rekordsieger ist Jimmy van Rensberg mit 12 Titeln bei mindestens 17 Finalteilnahmen.

Titelträger 
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr und nicht vollständig, eine dahingehende Quelle ist aktuell (Stand: Januar 2023) nicht verfügbar.

Rangliste 
Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr und nicht vollständig, eine dahingehende Quelle ist aktuell (Stand: Januar 2023) nicht verfügbar.

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Tournaments In South African Amateur Championship bei CueTracker

Billardturnier in Südafrika
Südafrikanische Meisterschaft
Nationale Meisterschaft (Snooker)